Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1952 celebrats a la ciutat de Hèlsinki (Finlàndia) es realitzà una competició en hoquei sobre herba en categoria masculina.

Comitès participants 
Participaren un total de 144 jugadors de 12 comitès nacionals diferents:

  (15)
  (11)
  (11)
  (11)

  França (13)
  (14)
  (11)
  (11)

  (12)
  (11)
  (13)
  (11)

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Hoquei sobre herba 1952 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1952
Hoquei sobre herba als Jocs Olímpics